

Persone 
Alberto Mazzucco (1911–...) – ex calciatore italiano
Ettore Mazzucco (1865-1937) – militare e politico italiano
Giovanni Mazzucco (...–...) – pittore italiano
Massimo Mazzucco (1954-vivente) – regista italiano
Melania Mazzucco (1966) – scrittrice italiana
Renato Mazzucco (1891–...) – generale e aviatore italiano
Roberto Mazzucco (1927-1989) – drammaturgo italiano

Altro 
Santuario del Mazzucco – luogo di culto di Camandona